

Cinema 
 Tiro al bersaglio (Straight Shooters) – cortometraggio d'animazione del 1947 diretto da Jack Hannah

Letteratura 
 Tiro al bersaglio (You're Lonely When You're Dead) – romanzo di James Hadley Chase del 1949

Sport 
 Tiro a segno – sport

Televisione 
 Tiro al bersaglio (Shot Through the Heart) – film per la televisione del 1998 diretto da David Attwood